Автошля́х Т 0302 — автомобільний шлях територіального значення у Волинській та Рівненській областях. Пролягає територією Ковельського, Володимирського, Луцького та Дубенського районів через Піщу — Шацьк — Любомль — Володимир — Павлівку — Горохів — Берестечко — Козин — перетин із . Загальна довжина — 204,1 км.

Маршрут 
Автошлях проходить через такі населені пункти:

Джерела 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 301 Київ Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення 
 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення: Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 16.09.2015 № 712 
 Автошлях на Google Maps
 Автошлях на OpenStreetMap

Т0302
Територіальні автомобільні шляхи України
Транспорт Шацького району
Транспорт Любомльського району
Транспорт Турійського району
Транспорт Володимир-Волинського району
Транспорт Іваничівського району
Транспорт Горохівського району
Транспорт Радивилівського району
Т0302
Транспорт Шацька
Транспорт Любомля
Транспорт Володимира
Транспорт Горохова